Кастерин — фамилия. Известные носители:
 Кастерин, Алексей Иванович (1806—1847) — русский библиофил, собиратель старославянских книг. 
 Кастерин, Николай Петрович (1869—1947) — российский физик.